{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (95601) - || 2002 FJ28 || 20 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95602) - || 2002 FB29 || 20 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95603) - || 2002 FT29 || 20 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95604) - || 2002 FG30 || 20 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95605) - || 2002 FL30 || 20 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95606) - || 2002 FW30 || 20 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95607) - || 2002 FZ31 || 20 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95608) - || 2002 FL34 || 20 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95609) - || 2002 FN34 || 20 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95610) - || 2002 FQ34 || 20 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95611) - || 2002 FS34 || 20 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95612) - || 2002 FA35 || 20 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95613) - || 2002 FG37 || 30 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95614) - || 2002 FQ37 || 31 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95615) - || 2002 FY38 || 31 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95616) - || 2002 GJ7 || 14 april 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95617) - || 2002 GP7 || 14 april 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95618) - || 2002 GW7 || 14 april 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95619) - || 2002 GZ7 || 14 april 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95620) - || 2002 GC9 || 14 april 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95621) - || 2002 GP14 || 15 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95622) - || 2002 GU18 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95623) - || 2002 GT23 || 15 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95624) - || 2002 GP24 || 13 april 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95625) - || 2002 GX32 || 8 april 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie, A. B. Jordan, J. L. Elliot
|-
| (95626) - || 2002 GZ32 || 13 april 2002 || Mauna Kea || Mauna Kea
|-
| (95627) - || 2002 GK34 || 1 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95628) - || 2002 GA35 || 2 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95629) - || 2002 GM35 || 2 april 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95630) - || 2002 GY35 || 2 april 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95631) - || 2002 GR37 || 3 april 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95632) - || 2002 GO42 || 4 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95633) - || 2002 GX42 || 4 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95634) - || 2002 GO48 || 4 april 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (95635) - || 2002 GC51 || 5 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95636) - || 2002 GA55 || 5 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95637) - || 2002 GQ55 || 5 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95638) - || 2002 GP63 || 8 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95639) - || 2002 GE67 || 8 april 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95640) - || 2002 GC80 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95641) - || 2002 GS81 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95642) - || 2002 GV82 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95643) - || 2002 GT83 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95644) - || 2002 GC88 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95645) - || 2002 GR88 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95646) - || 2002 GX93 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95647) - || 2002 GO95 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95648) - || 2002 GX97 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95649) - || 2002 GX98 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95650) - || 2002 GA99 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95651) - || 2002 GQ101 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95652) - || 2002 GF102 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95653) - || 2002 GM106 || 11 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95654) - || 2002 GG107 || 11 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95655) - || 2002 GL108 || 11 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95656) - || 2002 GL109 || 11 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95657) - || 2002 GX109 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95658) - || 2002 GF115 || 11 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95659) - || 2002 GF123 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95660) - || 2002 GE125 || 12 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95661) - || 2002 GX125 || 12 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95662) - || 2002 GE132 || 12 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95663) - || 2002 GB133 || 12 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95664) - || 2002 GD136 || 12 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95665) - || 2002 GO139 || 13 april 2002 || Needville || Needville
|-
| (95666) - || 2002 GZ141 || 13 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95667) - || 2002 GO146 || 13 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95668) - || 2002 GT160 || 15 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95669) - || 2002 GE161 || 15 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95670) - || 2002 GR161 || 14 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95671) - || 2002 GC163 || 14 april 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95672) - || 2002 GX170 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95673) - || 2002 GY170 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95674) - || 2002 GW173 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95675) - || 2002 GZ173 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95676) - || 2002 GR174 || 11 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95677) - || 2002 GJ177 || 12 april 2002 || Palomar || M. White, M. Collins
|-
| (95678) - || 2002 HM || 16 april 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95679) - || 2002 HX || 16 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95680) - || 2002 HU2 || 16 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95681) - || 2002 HP9 || 17 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95682) - || 2002 HZ16 || 19 april 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95683) - || 2002 JA || 2 maart 2002 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (95684) - || 2002 JN14 || 7 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95685) - || 2002 JW20 || 8 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (95686) - || 2002 JZ21 || 6 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95687) - || 2002 JK23 || 8 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95688) - || 2002 JO25 || 8 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95689) - || 2002 JG40 || 8 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95690) - || 2002 JG44 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95691) - || 2002 JK46 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95692) - || 2002 JD62 || 8 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95693) - || 2002 JA70 || 7 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95694) - || 2002 JS70 || 8 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95695) - || 2002 JV70 || 8 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95696) - || 2002 JU75 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95697) - || 2002 JQ77 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95698) - || 2002 JM79 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95699) - || 2002 JA84 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95700) - || 2002 JP88 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten